Plagiometriona — род жуков щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов. Более 80 видов.
Форма тела уплощённая, широкоовальная. 3-й сегмент усиков короче чем 2-й. Простернум без бороздки для вкладывания усиков. Надкрылья грубо сетчатые и бугорчатые. Голова горизонтальная, полностью покрыта пронотумом и не видна сверху; глаза на одной плоскости с ротовыми частями. Растительноядная группа, питаются растениями различных семейств, в том числе, паслёновыми (Solanaceae: Capsicum, Solanum, Cestrum), на дубе, липе и другими видами.

Систематика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 =
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Flinte Vivian, Sama Freitas, Margarete Macedo, Ricardo Monteiro. (2011). Altitudinal and temporal distribution of Plagiometriona Spaeth, 1899 (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae) in a tropical forest in southeast Brazil. — ZooKeys 157 (2011). Pages: 15-31.
 Flinte V., Windsor D., Sekerka L., Macedo M. V., Monteiro R.F. (2010). Plagiometriona emarcida (Boheman, 1855) and Plagiometriona forcipata (Boheman, 1855) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae), a single species differing in larval performance and adult phenotype. — Journal of Natural History 44: 891—904. doi: 10.1080/00222930903528230

Ссылки 

 

 
Роды жесткокрылых